Махисказин има више значења:

 Махисказин (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Махисказин, Мануел Гомез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Махисказин, Федерико Лопез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику